Александр Чайко:
 Чайко, Александр Леонидович (род. 1960) — советский лыжник и биатлонист, мастер спорта СССР.
 Чайко, Александр Юрьевич (род. 1971) — российский военачальник, генерал-полковник, Герой Российской Федерации (2020).